

Persone
 Anneli Heed (1978) – attrice e doppiatrice svedese
 John Clifford Heed (1862–1908) – compositore e musicista statunitense
 Jonas Heed (1967) – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Kash Heed (1955) – ex politico canadese
 Tim Heed (1991) – hockeista su ghiaccio svedese

Altro
 Heed – gruppo heavy metal svedese